Komorowo est le nom de :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Komorowo, village du powiat de Trzebnica 

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Komorowo, village du powiat de Brodnica  
 Komorowo, village du powiat de Lipno 
 Komorowo, village du powiat de Włocławek 

dans la voïvodie de Mazovie
 Komorowo, village du powiat d'Ostrów Mazowiecka  
 Komorowo, village du powiat de Sierpc 
 Komorowo, village du powiat de Wyszków 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Komorowo, village du powiat de Gniezno  
 Komorowo, village du powiat de Konin 
 Komorowo, village du powiat de Nowy Tomyśl  
 Komorowo, village du powiat de Piła 
 Komorowo, village du powiat de Szamotuły 

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Komorowo, village du powiat de Nidzica 
 Komorowo, village du powiat de Ostróda 
 Komorowo, village du powiat de Pisz 

dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Komorowo, village du powiat de Koszalin  
 Komorowo, village du powiat de Łobez 
 Komorowo, village du powiat de Stargard